Палеоархе́й (от  — «старый» и  — «древний») — вторая геологическая эра архейского эона. Охватывает временной период от 3,6 до 3,2 миллиарда лет назад. Эта датировка только хронологическая и не основана на стратиграфии.

Геология 

К концу палеоархея в основном завершилось формирование твёрдого ядра Земли, вследствие этого напряжённость магнитного поля Земли была уже достаточно высока и составляла не менее половины современного уровня. Это давало атмосфере защиту от солнечного ветра.

В палеоархее продолжалось формирование первого суперконтинента Ваальбара.

Сутки равнялись приблизительно 15 часам.

Биология 
К этой эре относятся одни из самых ранних известных форм жизни (хорошо сохранившиеся остатки бактерий возрастом более 3,46 млрд лет, найденные в Западной Австралии). Несмотря на деятельность фотосинтетиков, весь выделяемый ими кислород расходовался на окисление растворённых в океанской воде соединений железа, что привело к образованию полосчатых железных руд. Таким образом, свободного кислорода в воде и в атмосфере в это время не было.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Развитие жизни на Земле — Архейская эра
 Развитие Земли

Архей
Геологические эры